В составе отдельных штатов США насчитывается 20 административно-территориальных единиц с названием Мадисон (), из которых 19 являются округами и один является приходом:
 Мадисон — округ в штате Айдахо
 Мадисон — округ в штате Айова
 Мадисон — округ в штате Алабама
 Мадисон — округ в штате Арканзас
 Мадисон — округ в штате Виргиния
 Мадисон — округ в штате Джорджия
 Мадисон — округ в штате Иллинойс
 Мадисон — округ в штате Индиана
 Мадисон — округ в штате Кентукки
 Мадисон — приход в штате Луизиана
 Мадисон — округ в штате Миссисипи
 Мадисон — округ в штате Миссури
 Мадисон — округ в штате Монтана
 Мадисон — округ в штате Небраска
 Мадисон — округ в штате Нью-Йорк
 Мадисон — округ в штате Огайо
 Мадисон — округ в штате Северная Каролина
 Мадисон — округ в штате Теннесси
 Мадисон — округ в штате Техас
 Мадисон — округ в штате Флорида